Pusjkino () kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Biläsuvar, hette Pusjkino 1938–1991,

Ryssland 

 Pusjkino, ort, Moskva oblast,

Se även
 Pusjkin

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar